Xantia (geslacht), een geslacht van sabelsprinkhanen
Citroën Xantia, een autotype van Citroën